Корі Кросс (;  3 січня 1971, Ллойдмінстер) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1992 року в МХЛ.

1992 року був обраний на додатковом драфті НХЛ командою «Тампа-Бей Лайтнінг».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Тампа-Бей Лайтнінг», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Едмонтон Ойлерс», «Піттсбург Пінгвінс», «Детройт Ред-Вінгс» та «Гамбург Фрізерс».

Загалом провів 659 матчів у НХЛ, включаючи 47 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Гамбург Фрізерс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Тампа-Бей Лайтнінг»
Випускники Альбертського університету